Dobrușa ist der Name mehrerer Orte

in Rumänien:
 Dobrușa (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

in der Republik Moldau:
 Dobrușa (Șoldănești), Gemeinde im Rajon Șoldănești
 Dobrușa (Telenești), Dorf im Rajon Telenești